Franciszek Nowakowski – (1813–1881) polski pisarz
 Franciszek Nowakowski – (1885–1974) ksiądz, redaktor, wydawca
 Franciszek Nowakowski – (1892–1968) przedsiębiorca, uczestnik III powstania śląskiego, w latach 1925-1934 przewodniczący Rady Miejskiej Leszna, działacz społeczny